Rush HD foi um canal de televisão por assinatura direcionado a esportes radicais, que foi transmitido exclusivamente em alta definição na República da Irlanda, Alemanha, Austria, Escandinávia, Reino Unido e Brasil.  Apresenta programas com coberturas de Esportes de aventura, tais como jumping B.A.S.E, Snowboard, Windsurf, Bungee jumping e Saltos ornamentais.

Foi um dos canais da Voom HD Networks. Nos Estados Unidos, encerrou suas operações em 20 de janeiro de 2009. Estava disponível na Sky+ HD no Reino Unido e Irlanda. Foi lançado no Brasil em 1º de agosto de 2009 na Sky (saiu da operadora em 1º de janeiro de 2012), depois na Vivo TV (TV a cabo), substituindo o canal Voom HD em ambas e em novembro de 2011 na Vivo TV (DTH). Foi lançado na CTBC TV em 27 de dezembro de 2011. O canal foi descontinuado no Brasil no dia 31 de dezembro de 2013.

Ligações externas 
Site oficial do Rush HD

Canais de televisão por assinatura
Canais de televisão fundados em 2004
Canais de televisão extintos em 2013